Aluche – quartiere di Madrid nel distretto di Latina
 Aluche – stazione della metropolitana di Madrid